Genovés puede referirse a lo siguiente:
 Natural de Génova, en Italia.
 El municipio español de Genovés, en la provincia de Valencia.
 El dialecto genovés (zenéize), variante más importante de la lengua ligur.
 El pintor español Juan Genovés.
 El ingeniero industrial español Eduardo Genovés Amorós, sindicalista y procurador en Cortes durante el período franquista.